Espàrtac, llegendari esclau de l'antiga Roma
 Espàrtac (pel·lícula de 1960), pel·lícula sobre el personatge anterior del 1960, dirigida per Stanley Kubrick
 Espàrtac (ballet) del compositor Aram Khatxaturian

Nom de cinc o més reis del Bòsfor, també esmentats com Espàrtoc:

 Espàrtac I, rei del Bòsfor Cimmeri.
 Espàrtac II, rei del Bòsfor Cimmeri.
 Espàrtac III, rei del Bòsfor Cimmeri.
 Espàrtac IV, rei del Bòsfor Cimmeri.
 Espàrtac V, rei del Bòsfor Cimmeri.